

Astronomia 
 3455 Kristensen – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Monte Kristensen – montagna antartica sul fianco occidentale del Nilsen Plateau

Persone 
 Amy Kristensen, uno degli pseudonimi di Esther Kooiman (1968) – ex attrice pornografica, blogger e attivista olandese naturalizzata francese
 Axel Kristensen (1873-1952) – tiratore a segno danese
 Bjørn Kristensen (1963) – ex calciatore danese
 Bjorn Kristensen (1993) – calciatore maltese di origini danesi
 Frank Kristensen (1977) – calciatore danese
 Jesper Kristensen (1971) – ex calciatore danese
 Jesper Juelsgård Kristensen (1989) – calciatore danese
 Jørgen Kristensen (1946) – ex calciatore danese
 Knud Kristensen (1880-1962) – politico danese
 Kristen Nygaard Kristensen (1949) – ex allenatore di calcio ed ex calciatore danese
 Lennart Kristensen Bak (1972) – calciatore danese
 Lennie Kristensen (1968) – ciclista su strada e mountain biker danese
 Mathias Kristensen (1997) – calciatore danese
 Monica Kristensen Solås (1950) – meteorologa, fisica, scrittrice, glaciologa ed esploratrice polare norvegese
 Niels Peder Kristensen (1943-2014) – entomologo danese
 Niels Brinck Kristensen (1974) – cantante danese
 Oddvar Kristensen (1956) – ex calciatore norvegese
 Rasmus Nissen Kristensen (1997) – calciatore danese
 Sigurd Kristensen (1963) – ex calciatore ed ex giocatore di calcio a 5 danese
 Thomas Kristensen (1983) – calciatore danese
 Thor Kristensen (1980) – canottiere danese
 Tom Kristensen (1967) – pilota automobilistico danese
 Tom Kristensen (1893-1974) – scrittore danese

Pagine correlate 
Christensen